Miejscowości w USA:
 Mount Auburn – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Mount Auburn – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Mount Auburn – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Benton

Gminy w USA:
 Mount Auburn (ang. Mount Auburn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian

Cmentarz w USA:
 Mount Auburn – cmentarz w mieście Cambridge w stanie Massachusetts